Plaats in Indonesië
 Selopanggung (Ngariboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Selopanggung (Semen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java